Zensor steht für:
 Censor, Inhaber eines hohen römischen Staatsamts
 eine Person, die Informationskontrolle ausübt, siehe Zensur (Informationskontrolle)
 ein Beamter des Zensorats im Kaiserreich China
 ein unbewusster Regulator (Reizschutz) in der Psychologie Sigmund Freuds
 ein Plattenlabel, siehe Burkhardt Seiler
 früher ein ehrenamtlicher Wechselprüfer der Oesterreichischen Nationalbank und ihrer Vorgängerinstitutionen

Siehe auch